Trois classes de navires s'appellent classe Acheron, du nom de la rivière évoquée dans la mythologie grecque :
 la , une classe de deux torpilleurs construits à Sydney pour les forces navales coloniales de Nouvelle-Galles du Sud, en service en 1879 ;
 la , une classe de vingt destroyers de la Royal Navy construits au début des années 1910 ;
 la classe Acheron, une classe de sous-marin de la Royal Navy, commandés en 1943 et ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale.

Acheron